Findeis ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Findeis, deutscher römisch-katholischer Neutestamentler
 Hermann Findeis (* 1950), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Milena Findeis (* 1957), österreichische Fotopoetin
 Patrick Findeis (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Robert Findeis (1877–1949), österreichischer Eisenbahnbauer und Hochschullehrer
Franz Findeis (1961–2021), Geschäftsführer FF Sysgastro GmbH

Siehe auch:
Pia Findeiß (* 1956), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)